Wednesday ("Onsdag" på engelska) kan syfta på:

 Wednesday 13 (född 1976), artistnamn för Joseph Poole, en amerikansk musiker och låtskrivare
 Wednesday Lips – tidigare namn på  spanska popgruppen Uënsdei
 Wednesday (TV-serie) – en amerikansk skräckkomedi-tv-serie
 Wednesday - dottern i den amerikanska tv-serien Familjen Addams